Chihiro ist ein sowohl weiblicher als auch männlicher japanischer Vorname.   

Er wird gebildet aus dem japanischen Zeichen 千 (chi), das „tausend“ bedeutet, und 尋 (hiro) für „Suche/Suchen“; auch andere Kanji-Kombinationen sind möglich.

Namensträger 

 Chihiro Onitsuka (* 1980), japanische Sängerin und Pianistin
 Chihiro Ōsaka (* 1977), japanische Badmintonspielerin
 Chihiro Shimotani (* 1934), japanischer Maler und Bildhauer
 Chihiro Yamanaka, japanische Jazzpianistin
 Raymond Augustin Chihiro Satō (1926–2002), japanischer Ordensgeistlicher, katholischer Bischof

Siehe auch:
 Chihiros Reise ins Zauberland

Einzelnachweise 

Japanischer Personenname
Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname